Акалко има више значења:
 Акалко (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акалко (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акалко (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику